Delivery Man oder The Delivery Man (englisch für Lieferant) steht für:

 Delivery Man, Originaltitel von Der Lieferheld – Unverhofft kommt oft, US-amerikanischer Spielfilm von Ken Scott (2013)
 The Delivery Man (Album), Album von Elvis Costello (2004)
 The Delivery Man (Roman), Roman von Joe McGinniss, Jr. (2008)
 Major League Baseball Delivery Man of the Year Award, früherer Name für Major League Baseball Reliever of the Year Award, Preis der Major League Baseball